Dieter Bernhardt ist der Name folgender Personen:

* Dieter Bernhardt (Handballspieler), deutscher Handballspieler 
 Dieter Bernhardt (Fußballspieler) (* 1952), deutscher Fußballspieler